

События 

 29 мая − войско Альморавидов под командованием эмира Темима одержало победу над кастильцами в битве при Уклесе. В сражении погиб командовавший войсками Кастилии и Леона единственный сын короля Альфонса Храброго инфант Санчо Альфонсес.
 Леопольд III Святой основал в Клостернойбурге монастырь августинцев.
 В Баден-Вюртемберге основано аббатство Оденхайм.
 Королём Франции становится Людовик VI Толстый.
 Магнус Оркнейский становится ярлом Оркнейских островов.
 Князь Чехии Святополк осуществил массовые казни Вршовцев, обвинённых в государственной измене. Немногочисленные уцелевшие представители влиятельного в Чехии княжеского рода вынуждены бежать в Польшу.
 Ральф д'Эскюр был избран епископом Рочестера.
 Война Боэмундома Тарентского с Византийской империей завершается подписанием Девольского договора.
 Переяславский князь Владимир Мономах основал на берегу реки Клязьмы город-крепость Владимир.
 Великий князь киевский Святополк II Изяславич заложил в Киеве Златоверхий Михайловский монастырь.
 Вернувшийся из плена Балдуин де Бурк предъявляет права на Эдесское графство, но получает вооружённый отпор со стороны регента Танкреда Тарентского. Потерпев поражение в битве при Губбосе, де Бурк вынужден обратиться за помощью в разрешении спора к иерусалимскому королю Балдуину I.

Вступили на престол 
 29 июля — Людовик VI, король Франции.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1108 году
 Балдуин IV, граф Геннегау.
 Боэмунд II, князь Антиохии.
 Генрих X Гордый, герцог Саксонии, маркграф Тосканы.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1108 году

 4 января — Гертруда Польская, дочь короля Польши Мешко II, жена великого князя киевского Изяслава I Ярославича.
 31 января — Никита, архиепископ Новгородский, святой Русской церкви.
 29 мая − Санчо, единственный сын и наследник Альфонса VI, короля Кастилии.
 29 июля — Филипп I, король Франции из династии Капетингов.
 Хатиб Тебризи, арабский автор

См. также